Mahler est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :
 Alma Mahler (1879-1964) ;
 Anna Mahler (1904-1988), sculptrice autrichienne, fille d'Alma Mahler ;
  (1901-1973), chef d'orchestre autrichien ;
 Gustav Mahler (1860-1911), compositeur autrichien ;
 Halfdan T. Mahler (1923-2016), ancien directeur-général de l’Organisation mondiale de la santé ;
 Hedwig Courths-Mahler (1867-1950), née Mahler, romancière allemande ;
 Horst Mahler (1936-), avocat et extrémiste allemand ;
 Kurt Mahler (1903-1988), mathématicien ;
 Margaret Mahler (1897-1985), psychanalyste américaine ;
 Nicolas Mahler (1969-), auteur autrichien de bande dessinée ;
 Zdeněk Mahler (1928-2018), réalisateur tchèque.
 Lidewij Mahler (1981-), actrice néerlandaise.

Autres 
 Mahler, film sur Gustav Mahler, réalisé par Ken Russell en 1974, et primé au festival de Cannes 1974
 Mahler, cratère à la surface de Mercure.